Майтри:

 Майтрея или Майтри — единственный Бодхисаттва, которого почитают все школы буддизма, и единственный, которого почитает хинаяна.
 Маитри — индийская полярная станция в Антарктике.
 Майтри — диаритический знак тайской письменности.
 Метта или майтри — любящая доброта, дружелюбие; ценится во всех трёх главных религиях Индии.